НХЛ в сезоне 1997—1998 — стал 81-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Детройт Ред Уингз». Сезон стартовал двумя матчами в Токио между «Анахайм Майти Дакс» и «Ванкувер Кэнакс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

1/4 конференций
Нью-Джерси — Оттава 2:4 (1:2от; 3:1; 1:2; 3:4; 3:1; 1:3)
Питтсбург — Монреаль 2:4 (2:3от; 4:1; 1:3; 6:3; 2:5; 0:3)
Филадельфия — Баффало 1:4 (2:3; 3:2; 1:6; 1:4; 2:3от)
Вашингтон — Бостон 4:2 (3:1; 3:4от; 3:2от; 3:0; 0:4; 3:2от)
Даллас — Сан Хосе 4:2 (4:1; 5:2; 1:4; 0:1от; 3:2; 3:2от)
Колорадо — Эдмонтон 3:4 (2:3; 5:2; 5:4; 3:1; 1:3; 0:2; 0:4)
Детройт — Финикс 4:2 (6:3; 4:7; 2:3; 4:2; 3:1; 5:2)
Сент-Луис — Лос-Анджелес 4:0 (8:3; 3:1; 4:3; 2:1)

1/2 конференций
Вашингтон — Оттава 4:1 (4:2; 6:1; 3:4; 2:0; 3:0)
Баффало — Монреаль 4:0 (3:2от; 6:3; 5:4от; 3:1)
Даллас — Эдмонтон 4:1 (3:1; 0:2; 1:0от; 3:1; 2:1)
Детройт — Сент-Луис 4:2 (2:4; 6:1; 3:2от; 5:2; 1:3; 6:1)

Финалы конференций
Вашингтон — Баффало 4:2 (0:2; 3:2от; 4:3; 2:0; 1:2; 3:2от)
Даллас — Детройт 2:4 (0:2; 3:1; 3:5; 2:3; 3:2; 0:2)

Финал. Вашингтон — Детройт 0:4 (1:2; 4:5; 1:2; 1:4)

См. также 
 Драфт НХЛ 1997
 Матч всех звёзд НХЛ 1998
 1997 год в спорте
 1998 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1997 год в хоккее
1998 год в хоккее